Пусто́шка — многозначный термин, топоним:

Беларусь 
 Пустошка — деревня, Межанский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Пустошка — хутор, Новопогостский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Пустошка — деревня, Бортниковский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область

Россия

Архангельская область 
 Пустошка — деревня в Холмогорском районе.

Вологодская область 
 Пустошка — деревня в Борисовском сельском поселении Бабаевского района.
 Пустошка — деревня в Вепсском национальном сельском поселении Бабаевского района, находится возле деревни Вирино.
 Пустошка — деревня в Вепсском национальном сельском поселении Бабаевского района, находится возле деревни Фенчиково.
 Пустошка — деревня в Сокольском районе.
 Пустошка — деревня в Череповецком районе.
 Пустошка — деревня в Шекснинском районе.

Костромская область 
 Пустошка — деревня в Вохомском районе.
 Пустошка — деревня в Костромском районе.
 Пустошка — деревня в Нейском районе.
 Пустошка — деревня в Шарьинском районе.

Ленинградская область 
 Пустошка — деревня в Гатчинском районе.
 Пустошка — деревня в Лужском районе.

Нижегородская область 
 Пустошка — деревня в Выксунском районе.

Новгородская область 
 Пустошка — деревня в Великосельском сельском поселении Старорусского района.
 Пустошка — деревня в Залучском сельском поселении Старорусского района.
 Пустошка — деревня в Ильиногорском сельском поселении Демянского района.
 Пустошка — деревня в Полновском сельском поселении Демянского района.
 Пустошка — деревня в Пестовском районе.
 Пустошка — деревня в Поддорском районе.
 Пустошка — деревня в Холмском районе.

Псковская область 
 Пустошка — город, административный центр Пустошкинского района.
 Пустошка — деревня в Бежаницком районе.
 Пустошка — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района.
 Пустошка — деревня в Сосонской волости Дедовичского района.
 Пустошка — деревня в Новоржевском районе.
 Пустошка — деревня в Бережанской волости Островского района.
 Пустошка — деревня в Шиковской волости Островского района.
 Пустошка — деревня в Порховском районе.
 Пустошка — деревня в Себежском районе.

Смоленская область 
 Пустошка — деревня в Новодугинском районе.
 Пустошка — деревня в Сычевском районе.
 Пустошка — деревня в Холм-Жирковском районе.
 Пустошка — деревня в Полдневском сельском поселении Угранского района.
 Пустошка — деревня в Захарьевском сельском поселении Угранского района.

Тверская область 
 Пустошка — посёлок в Жарковском районе.
 Пустошка — деревня в Селижаровском районе.
 Пустошка — деревня в Спировском районе.

Ярославская область 
 Пустошка — деревня в Некоузском районе.
 Пустошка — деревня в Некрасовском районе.
 Пустошка — деревня в Пошехонском районе.

Другое 
 Пустошка — железнодорожная станция Санкт-Петербург—Витебского региона Октябрьской железной дороги.